Кольчатая водяная кобра () — ядовитая змея из семейства аспидов (Elapidae).

Общая длина достигает 1,4—2,2, максимальная длина — 2,7 м. Туловище плотное, голова небольшая, глаза маленькие. Позади ядовитых клыков на верхней челюсти расположено несколько маленьких зубов. Окраска спины желтовато-коричневого цвета с широкими чёрными кольцами поперёк туловища.

Любит большие реки и озёра. Активна в основном днём, хотя может выходить из своих убежищ и ночью. Хорошо плавает под водой до 10 минут и ныряет на глубину до 25 м. Питается почти исключительно рыбой, а также лягушками, жабами и другими земноводными.

Яд достаточно сильный. Мышиная полулетальная доза, при подкожном введении, составляет 0,143 мг/кг, что, по данному показателю, соответствует 13 месту среди ядовитых змей.

Яйцекладущая змея.

Обитает от Камеруна и Габона до озёр Танганьика и Ньяса.

Примечания

Литература 
 Wallach, V.; Wüster, W. & Broadley, D.G. 2009. In praise of subgenera: taxonomic status of cobras of the genus Naja Laurenti (Serpentes: Elapidae). Zootaxa 2236: 26-36
 Spawls, S., Branch, B. 1995. The Dangerous Snakes of Africa. Blandford, London, 192 pp.

Ссылки 
 

Настоящие кобры
Животные, описанные в 1876 году
Пресмыкающиеся Африки